Влади́мир Анто́нович Косяко́в () — русский , гражданский инженер, педагог. Брат архитекторов Василия и Георгия Косяковых.

Биография 
Первоначальное образование получил в Александровском кадетском корпусе. В 1885 году поступил в Петербургский институт гражданских инженеров, который окончил в 1890 году со званием гражданского инженера и правом на чин X класса.

После окончания обучения был направлен на службу в Техническо-строительный комитет Министерства внутренних дел (1890). В том же году был определён преподавателем рисования и начертательной геометрии в Институт инженеров путей сообщения, где сначала практически занимался со студентами, а с 1891 начал чтение лекций по теории перспективы. Преподавал также в Институте гражданских инженеров. Член Петербургского общества архитекторов (c 1893). Титулярный советник (1897).

Принимал участие в постройках своих братьев архитекторов. Занимался рисованием акварелью с натуры.

В 1897 году назначен преподавателем строительного искусства в Горный институт с оставлением преподавания на всех предыдущих местах работы.

Умер и похоронен в Петрограде, на Новодевичьем кладбище (подхоронен к жене Юлии Иосифовне), неподалеку от места захоронения В. А. Косякова.

Проекты и постройки 
 Доходный дом генерал-майора Н. П. Демидова. Большой проспект Васильевского острова, 50 (1910—1911).
 Церковь Александра Невского в Красном Селе. Красное Село, переулок Щуппа, 10 (1890).
 Дом Благородного собрания. Итальянская улица, 27/Малая Садовая улица, 2 (1912—1914).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Александровского кадетского корпуса
Преподаватели Института гражданских инженеров
Преподаватели Петербургского университета путей сообщения
Преподаватели Санкт-Петербургского горного университета